

Persone
 Samuel Smith, (1754-1834) membro del Parlamento britannico 
 Samuel Smith, (1836-1906) membro del Parlamento britannico
Samuel Smith (1765-1842), politico statunitense del New Hampshire
 Samuel Smith Junior, politico statunitense
 Samuel Smith  (1868 -?), politico canadese
 Samuel Smith  (1752-1839), senatore statunitense
Samuel Smith (c. 1780-c.1815), politico statunitense
 Samuel A. Smith (1795-1861), politico statunitense
 Samuel Axley Smith (1822-1863), politico statunitense
 Samuel E. Smith (1788-1860), politico statunitense
 Samuel George Smith
 Samuel L. Smith, imprenditore statunitense
 Samuel H. Smith (politico) (nato nel 1955), politico statunitense
 Samuel William Smith (1852-1931), politico statunitense
 Samuel Smith  (nato nel 1927), scienziato statunitense, co-inventore del Scotchgard
 Samuel Francis Smith (1808-1895), giornalista e scrittore
 Samuel Harrison Smith, giornalista statunitense
 Samuel Stanhope Smith (1751-1819), settimo presidente del Collegio del New Jersey (Princeton University)
 Samuel Smith  (morto nel 1875), fondatore della Smiths Group

Pagine correlate 
 Sam Smith (disambigua)